Gesterby är:
 Gesterby, Sibbo – en by i Sibbo kommun, Nyland
 Gesterby, Kyrkslätt – en by och bosättningsområde i Kyrkslätts kommun, Nyland
 Gesterby, Kimito – en by i Kimito kommun, Västra Finlands län
 Gesterby, Sund – en by i Sunds kommun, Åland 
 Gesterby, Bjärnå – en by i Bjärnå kommun, Egentliga Finland, fi. ''Kestrikki

Se även 
 Gästerby